Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Rolex Monte-Carlo Masters 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. April 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin